Элизабет «Бетси» Энн Бирд (; ), в замужестве Стиллингс () — американская гребчиха, рулевая, выступавшая за сборную США по академической гребле в 1980-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, серебряная призёрка чемпионата мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Бетси Бирд родилась 16 сентября 1961 года в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Училась в Вашингтонском колледже в Мэриленде, но в 1981 году перевелась в Вашингтонский университет, где в 1984 году получила степень бакалавра в области фармацевтики. Во время учёбы состояла в университетской команде по академической гребле, в качестве рулевой регулярно принимала участие в различных студенческих соревнованиях.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добилась в сезоне 1984 года, когда вошла в основной состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В составе экипажа, куда также вошли гребчихи Кристен Торснесс, Кэрол Бауэр, Джинн Флэнаган, Кэри Грейвз, Кэти Килер, Холли Меткалф, Кристин Норелиус и Ширил О’Стин, обошла всех своих соперниц в восьмёрках, в том числе почти на секунду превзошла ближайших преследовательниц из Румынии, и тем самым завоевала золотую олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады Бирд осталась в гребной команде США на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году она выступила на чемпионате мира в Хазевинкеле, где заняла четвёртое место в программе восьмёрок.

На мировом первенстве 1986 года в Ноттингеме вновь была четвёртой в восьмёрках.

В 1987 году побывала на чемпионате мира в Копенгагене, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в восьмёрках — в финале была побеждена румынской командой.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, однако здесь попасть в число призёров не смогла — показала в финале восьмёрок лишь шестой результат. Вскоре по окончании этих соревнований приняла решение завершить спортивную карьеру.

Впоследствии работала фармацевтом в Шведском медицинском центре в Сиэтле, специализировалась на клинических исследованиях препаратов, используемых при онкологических заболеваниях, также работала над лекарствами неонатальной интенсивной терапии. Замужем за американским гребцом Джоном Стиллингсом, так же участвовавшим в Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Бетси Бирд  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Выпускники Вашингтонского университета